Qeshlāq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qeshlāq-e Shakar, ort, Västazarbaijan, 
 Qeshlāq (ort i Östazarbaijan), 
 Qeshlāq (ort i Kurdistan), 
 Chahār Kharvār, ort, Nordkhorasan, 
 Qeshlāq-e Mehr Chīn, ort, Teheran, 
 Shāhvardī, ort, Östazarbaijan, 
 Qeshlāq-e Pūst Shūrān, ort, Hamadan, 
 Qeshlāq (ort i Lorestan), 
 Qeshlāq-e Dehnow, ort, Hamadan, 
 Qeshlāq (ort i Hamadan), 
 Qeshlāq (kolgruva), Golestan, 
 Garmsār (kommunhuvudort i Iran), Semnan, 
 Ālūcheh Qeshlāq, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar